Байрон () — город в округе Олмстед, штат Миннесота, США. На площади 3,7 км² (3,7 км² — суша, водоёмов нет), согласно переписи 2002 года, проживают 3500 человек. Плотность населения составляет 948,9 чел./км². 

 Телефонный код города — 507
 Почтовый индекс — 55920
 FIPS-код города — 27-09154
 GNIS-идентификатор — 0640721

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города

Города округа Олмстед
Города Миннесоты